Geografia:
 Alberta, una de les províncies del Canadà
 Alberta (Alabama), població de l'estat d'Alabama (EUA)
 Alberta (Michigan), població de l'estat de Michigan (EUA)
 Alberta (Minnesota), població de l'estat de Minnesota (EUA)
 Alberta (Virgínia), població de l'estat de Virgínia (EUA)